André Hinse (1945-) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace ;
Réjean Hinse est homme québécois qui a été une victime d'erreur judiciaire au Canada.